Le terme centrale thermique du Port peut désigner :
La centrale thermique du Port-Est, centrale thermique située dans la commune du Port, sur l'île de La Réunion mise en service en 2013
La centrale thermique du Port-Ouest, ancienne centrale thermique située dans la commune du Port, sur l'île de La Réunion définitivement arrêtée en 2013.